O rosmaninho é o nome vernáculo de várias plantas, podendo referir-se a:
 Lavandula stoechas, espécie do gênero Lavandula, também denominado alfazema ou rosmânia
 Lavandula stoechas subsp. luisieri
 Lavandula stoechas subsp. stoechas
 Hyptis carpinifolia, erva aromática da família das labiadas, nativa do Brasil
 erroneamente ao Rosmarinus officinalis por via do cognato em outros idiomas, cujo termo em português é alecrim

Outros usos

Localidades
 Rosmaninho, localidade da freguesia de Pontével, concelho do Cartaxo, distrito de Santarém, em Portugal.

Desambiguação